Лефо́ртовская пло́щадь — площадь в бывшей Немецкой слободе, нынешнем Басманном районе Москвы. Расположена на пересечении Малой Почтовой, 2-й Бауманской улиц, Старокирочного и Волховского переулка.

В XIX веке Лефортовской называлась другая площадь — нынешняя Госпитальная площадь (включая обширный плац вдоль улицы Госпитальный Вал) на противоположном, левом, берегу Яузы. Современные имена площадей установились в конце XIX века. Лефортовская площадь (и вся бывшая Немецкая слобода) относится к Басманному району, а не к Лефортовскому.

Происхождение названия 
См. Лефортово

История 
См. Немецкая слобода

В настоящее время жизнь Лефортовской площади определяется соседством с МГТУ имени Баумана. Первое историческое здание МГТУ — Слободской дворец — расположен к югу от площади, с севера и запада к ней примыкают учебные корпуса и общежития МГТУ.

В XIX веке между площадью, Яузой, Лефортовским дворцом и Госпитальным переулком существовало открытое пространство с прудами. Они были засыпаны и частично застроены в конце XIX века, но обширный плац между площадью и Яузой сохранялся до конца 1930-х годов; сейчас на его месте — корпус «Э» МГТУ и въезд в Лефортовский тоннель.

Примечательные здания 
 2-я Бауманская улица, № 3 — Лефортовский дворец Петра I. Включает здания конца XVII века (арх. Дмитрий Аксамитов), XVIII (арх. М. Ф. Казаков) и XIX веков. Далее по 2-й Бауманской — Слободской дворец (№ 5, восстановлен после пожара 1812 Доменико Жилярди для Воспитательного дома, впоследствии — здание МВТУ).
 Старокирочный переулок, № 13 — здание Лефортовской полицейской части XVIII—XIX веков. Далее по Старокирочному расположены палаты Анны Монс XVII века (№ 6, в глубине промышленной застройки) и место, где стоял «новый» Басманный рынок.
 Малая Почтовая, № 3 — дом Скворцова. Один из домов Басманного района, где предположительно мог родиться Пушкин.

Транспорт 
 Метро: Бауманская
 До 1986 года через Лефортовскую площадь проходила трамвайная линия (маршруты № 43 и № 50), которую предполагалось ликвидировать на время строительства Третьего транспортного кольца. Однако вплоть до сегодняшнего дня движение какого-либо общественного транспорта здесь отсутствует. Власти Москвы неоднократно заявляли о планах восстановления трамвайного движения по маршруту от ст. метро Бауманская до Госпитальной площади. Реализация проекта должна была начаться в 2013—2014 гг.

Примечания

Ссылки 
 Музей истории Лефортово, официальный сайт
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 История МГТУ, официальный сайт 
 История трамвая на Лефортовской площади
 Реестр объектов культурного наследия (Москомнаследие)

Улицы Москвы, названные в честь людей